NK Istra 1961 ist ein kroatischer Fußballverein aus der Stadt Pula in Istrien, nicht zu verwechseln mit NK Istra Pula.

Geschichte 
Gegründet wurde der Verein 1948 unter dem Namen NK Uljanik Pula als Werksverein der gleichnamigen Werft in Pula. Nach der Fusion im Jahre 1961 mit dem Stadtrivalen NK Pula zu NK Istra Pula erfolgte die Neugründung 1964 unter dem alten Namen Uljanik. Unter diesem Namen erreichte der Verein 2003 als erster Nicht-Erstligist seit bestehen der HNL das kroatische Pokalfinale und 2004 den erstmaligen Aufstieg in die 1. HNL. Ironischerweise stieg der Stadtrivale NK Istra im selben Jahr aus der 2. HNL ab. 
Nach mehreren Umbenennungen, u. a. in NK Pula 1856, erhielt der Verein seinen heutigen Namen nach dem Abstieg aus der ersten Liga im Jahre 2007. 2009 gelang als Meister der 2. HNL die Rückkehr in die erste Liga.

Stadion 
Seit Anfang der Saison 2011/2012 trägt der Klub seine Heimspiele im Stadion Aldo Drosina aus. Das Stadion bietet 8.923 Zuschauern Platz. Zuvor wurden die Heimspiele im Stadion ŠRC Uljanik-Veruda, das 3.500 Zuschauern Platz bot, ausgetragen. Doch weil es nicht den Lizenzierungsbedingungen des kroatischen Fußballverbandes für die erste Liga gerecht wurde, siedelte der Verein in das Stadion Aldo Drosina um.

Saisonbilanz

Bekannte Spieler 
  Marcel Heister (2014–2016)
  Vanja Iveša (2004–2007, 2015–2017, 2018)
  Nikola Kalinić (2005–2006)
  Stiven Rivić (2005–2006, 2012)

Trainer 
  Robert Jarni (2010)
  Igor Pamić (2011–2015)

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Pula, Nk Istra 1961
Gegründet 1948
Istra 1961, NK